

Населені пункти та їхні частини
 Кемблово — село в гміні Люзіно Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Кемблово — село в гміні Вольштин Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Кемблово — село в гміні Мілослав Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Кемблово — лісова осада в гміні Вольштин Вольштинського повіту Великопольського воєводства

Примітки